Богородичина црква у Паризу може да се односи на:
 Богородичина црква (Париз), црква у Паризу
 Богородичина црква у Паризу (роман), роман Виктора Игоа